Christoffers ist der Familienname folgender Personen:

Hans Christoffers (1905–1942), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer
Jens Christoffers (* 1966), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
Ralf Christoffers (* 1956), deutscher Politiker

Siehe auch:
Christoffersen 
Christophers